Den Namen Corrinth tragen folgende Personen:

 Curt Corrinth (1894–1960), deutscher Lyriker, Romancier, Dramatiker und Drehbuchautor
 Hans Martin Corrinth (1941–2022), deutscher Kirchenmusiker, Komponist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Corinth